Summerland può riferirsi a:

Geografia 
Australia
 Summerlands - località sull'isola di Phillip, nella Victoria

Canada
 Summerland - città della Columbia Britannica 

Stati Uniti d'America
 Summerland - comunità non incorporata in California 
 Summerland Key - isola della Florida Keys
 Summerland Key - comunità non incorporata nella Contea di Monroe in Florida, sull'omonima isola

Letteratura 
 Summerland - romanzo di Michael Chabon (2002)

Musica 
 Summerland - album di Danna & Clements del 1988
 Summerland - brano musicale dei King's X contenuto nell'album  Gretchen Goes to Nebraska del 1989
 Summerland - album degli Herd del 2008

Televisione 
 Summerland - serie televisiva del 2004